Джани може да се отнася за:
 Лапо Джани (XIII-XIV век), италиански поет
 Нил Джани (р. 1983), швейцарски автомобилен състезател